Alpsko smučanje na Zimskih olimpijskih igrah 1948 v moški kombinaciji. Zlato medaljo je osvojil Henri Oreiller, srebrno Karl Molitor, bronasto pa James Couttet.

Rezultati

Smuk
Za smukaški del kombinacije so šteli rezultati specialnega smuka.

Slalom

 * - 5 sekund kazenskega pribitka

Skupno

Kombinacija moški